Vladimír Vůjtek může být:

 Vladimír Vůjtek (1947) – bývalý československý hráč ledního hokeje, dnes trenér
 Vladimír Vůjtek (1972) – bývalý český hráč ledního hokeje, syn Vladimíra Vůjtka staršího, dnes hráčský agent